Raebareli (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Raebareli (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district